Línea 405 puede referirse a:

 Línea 405 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 405 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 405 de autobuses de Lima.